Zöldek - az oroszországi anarchistákra, fegyveres szervezeteikre használt kifejezés az orosz polgárháború (1917-1922) idején. Néha szélesebb értelemben, (a vörösökön és fehéreken kívüli) összes, un. harmadik erőre is használták, pontatlanul, de nem vitatva hogy ezek zöme anarchista.  
 Zöldek - a környezetvédő mozgalmak, pártok közkeletű, általában nemhivatalos elnevezése.
 Osztrák Zöld Párt „a Zöldek” (Die Grünen – Die Grüne Alternative)
 Szövetség ’90/Zöldek a német „Zöldek” pártja
 Zöldek, franciaországi zöldpárt (1984–2010)
 LMP – Magyarország Zöld Pártja, magyar zöld párt, rövid nevén "Zöldek".
 Zöldek/Európai Szabad Szövetség - Az Európai Parlament (EP) környezetvédő pártcsoportja.
 Zöldek (Görög politikai párt)
 Zöldek (Luxemburg)
 Zöldek (Szerbia)
 Zöldek (Szlovákia)
 Zöldek (Új-Zéland)